Чемпионат Кипра по футболу 1979/80 — 42-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 15 команд. Победителем турнира стал клуб «АПОЭЛ» из Никосии.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1979/1980
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1979 году
Спорт на Кипре в 1980 году